Chmielnik (gromada w powiecie bełżyckim) (bełżycki/lubelski)
 Chmielnik (gromada w powiecie buskim)
 Chmielnik (gromada w powiecie rzeszowskim) (1968-72 gromada Chmielnik Rzeszowski)